Narrabri ist eine Stadt im australischen Bundesstaat New South Wales mit 5.499 Einwohnern (Stand 2021). Sie liegt am Namoi River.

Zudem trug sie 2001 den Titel „sportlichste Stadt Australiens“.
Der Ort ist bekannt für das CSIRO Australian Telescope, eine der größten Anlagen ihrer Art weltweit.

Narrabri ist der Hauptort des australischen Verwaltungsgebiets Narrabri Shire.

Klima

Weblinks 
 CSIRO
 Narrabris Webseite

Einzelnachweise 

Ort in New South Wales